Меса дел Запоте има више значења:

 Меса дел Запоте (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса дел Запоте (Озолоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику